Fundament () er en sovjetisk film fra 1940 af Tatjana Lukasjevitj.

Medvirkende 
 Veronika Lebedeva som Natasja
 Faina Ranevskaja som Ljalja
 Pjotr Repnin som Mulja
 Rostislav Pljatt
 Rina Zeljonaja som Arisja

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1940
Dramafilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen